Aleksandar Nikolić (1924-2000), joueur de basket-ball yougoslave, puis entraîneur ;
 Aleksej Nikolić (né en 1995), joueur de basket-ball slovène ;
 Andra Nikolić (1853-1918), homme politique serbe ;
 Diana Nikolic (née en 1978), femme politique belge ;
 Dragan Nikolić (1943-2016), acteur serbe ;
 Dragan Nikolić (1957-2018), militaire serbe ;
 Filip Nikolic (1974-2009), chanteur et acteur français ;
 Goran Nikolić (né en 1976), joueur de basket-ball monténégrin ;
 Julija Nikolić (1983-2021), handballeuse macédonienne, d'origine ukrainienne ;
  ;
 Milena Nikolić (née en 1992), footballeuse bosnienne ;
  ;
 Miodrag Nikolić (né en 1950), homme politique serbe, président du Mouvement pour le renouveau économique de la Serbie ;
 Predrag Nikolić (né en 1960), grand maître international d'échecs bosnien ;
 Simo Nikolić (né en 1954), footballeur yougoslave ;
 Slavoljub Nikolić (né en 1960), footballeur yougoslave ;
 Spasoje Nikolić (1922-1978), joueur et entraîneur de football franco-yougoslave ;
 Stanimir Nikolić (1935-2021), joueur d'échecs yougoslave puis serbe ;
 Tomislav Nikolić (né en 1960), homme politique serbe ;
 Uroš Nikolić (né en 1987), joueur de basket-ball serbe ;
 Vera Nikolić (1948-2021), athlète serbe, spécialiste des courses de demi-fond ;
 Žarko Nikolić (1936-2011), joueur de football yougoslave.

Homonymie de patronyme